Holmes este un nume propriu, care se poate referi la

Nume de persoane 

 Holmes (nume de familie)
 Holmes (prenume)

Locuri

În Anglia 

 Holmes, Lancashire, sat în West Lancashire, Anglia

În Statele Unite ale Americii 

 Holmes, statul , comunitate încorporată
 Holmes, statul , comunitate încorporată
 Holmes, statul , comunitate încorporată
 Holmes, un cătun a hamlet within Pawling (town), New York

 Comitate 

 Comitatul Holmes, statul 
 Comitatul Holmes, statul 
 Comitatul Holmes, statul 

 Dictricte civile 

 Holmes Township, Michigan
 Holmes City Township, Minnesota
 Holmes Township, Crawford County, Ohio

 Alte denumiri de locuri

 Mount Holmes, din Yellowstone National Park, statul 
 Fort Holmes, de pe Mackinac Island, statul 
 Holmes Island (Indiana), insulă și comunitate, statul 
 Holmes Reservation, o zonă de conservare din Plymouth, , statul

În Antarctica 

 Holmes Summit
 Holmes Glacier
 Holmes Hills
 Holmes Ridge
 Holmes Island
 Holmes Rock
 Holmes Bluff
 Holmes Block

Cosmos 

 17P/Holmes, o cometă
 5477 Holmes, un asteroid

Râu din Canada 

 Holmes River, provincia , Canada

Vase militare 

 , mai multe vase ale British Royal Navy
 , mai multe vase ale United States Navy

Alte utilizări 

 HOLMES 2, un sistem de conexiuni Internet folosit de poliție în Regatul Unit
 Holmes Airport, aeroport în Queens, New York City
 Holmes railway station, stație de cale ferată în Rotherham, South Yorkshire, Angliza
 Holmes Products, producător de obiecte casnice acționate electric din  ale Americii

Vezi și 
 Holmes House (dezambiguizare), diferite case și clădiri listate în National Register of Historic Places
 Holmes Towers, două clădiri publice din Manhattan, New York City
 Holm (dezambiguizare)
 Holme (dezambiguizare)
 Comitatul Holmes (dezambiguizare)
 Districtul Holmes (dezambiguizare)

Nume proprii